Джяковица () — община в Косове. Согласно административно-территориальному делению Сербии входит в Печский округ автономного края Косово и Метохия. Согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово входит в Джяковицкий округ.

Административный центр общины — город Джяковица.

Согласно административно-территориальному делению Сербии община Джяковица состоит из 83 населённых пунктов и занимает площадь 587 км², средняя площадь населённого пункта — 7,1 км².

Административная принадлежность

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии
Общины Джяковицкого округа
Общины Печского округа (Сербия)